Ciocchini ima više značenja:
 Ciocchini, Cuneo
 Ciocchini, Savona